Horning hace referencia a:

 Horning (Norfolk), Inglaterra
 Horning (Pensilvania), Estados Unidos
 Hørning, Dinamarca